Колозя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Колозян, Бабкен Адамович (1909—1994) — художник, член Союза Художников СССР, заслуженный деятель искусств Арм. ССР.
 Колозян, Геворк Агабекович (1917—1944) — красноармеец, впоследствии итальянский партизан, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота.
 Колозян, Мкртыч Багоевич (1922—1990) — армянский советский табаковод, передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Колозян, Октемберик Мануковна (1924 — ?) — советский агроном, передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.